Wearables, urządzenia ubieralne, komputer ubierany – ubrania oraz akcesoria zawierające w sobie komputer oraz zaawansowane technologie elektroniczne.

Wearables stanowią jeden z przykładów implementacji Internetu Rzeczy, ponieważ są częścią sieci obiektów fizycznych wyposażonych w elektronikę, czujniki oraz oprogramowanie, za pomocą których zdolne są łączyć się pomiędzy sobą, producentem i innymi użytkownikami bez potrzeby ingerencji człowieka.

Według prognoz, wartość branży wearables do 2020 roku wynieść ma globalnie 31,27 miliardów dolarów. Jednymi z pierwszych urządzeń typu wearables produkowanymi na masową skalę stały się smartzegarki oraz inteligentne bransoletki, mierzące podstawowe funkcje życiowe organizmu oraz służące do kontroli aktywności fizycznej człowieka. Urządzeniem ubieralnym są też Smartglasses (inteligentne okulary) do których zalicza się Google Glass. W rynek wearables zaangażowali się najwięksi światowi producenci elektroniki, w tym firmy Google, Apple, Samsung, Xiaomi czy Sony, a także producenci ubrań jak Nike czy Adidas.

Przypisy 

Urządzenia elektroniczne